Valkenisse, ancienne commune néerlandaise de Walcheren.
 Valkenisse, village disparu néerlandais de Zuid-Beveland.

Homonymie de toponyme